Zagorica (gmina Dobrepolje)
 Zagorica (gmina Litija)
 Zagorica (gmina Mirna)